Islinge kan betyda:

 Kommundelen i Lidingö kommun, se Islinge (kommundel)
 Tidigare gård på Lidingön, se Islinge gård
 En vik av Lilla Värtan, se Islingeviken

Se även
 Islingen, Småland
 Islingen, Gästrikland